Лыза — неоднозначное понятие:

 Лыза — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области
 Лыза — речка в Смоленской области, приток Сожа;